Победа је насеље у Србији у општини Бачка Топола у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 271 становника.

Демографија 
У насељу Победа живи 273 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,1 година (40,6 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 131 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,58.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Гунарош, у којој се налази шест насеља, Гунарош, Богараш, Кавило, Оборњача, Победа и Багремово.Републички геодетски завод

Референце 

Насељена места у Бачкој Тополи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији